Världsmästerskapet i softboll för herrar hade premiär 1966, och arrangerades av ISF innan WBSC tog över ansvaret 2013.

Resultat

1976 regnade sista speldagen bort. Nya Zeeland, USA och Kanada fick därmed dela på guldet.

Källor

Se även
Världsmästerskapet i softboll för damer

Softbolltävlingar
Softboll herrar
Återkommande sportevenemang med premiär 1966